Сухоцвет — русское название некоторых растений:
 Сухоцвет () — род семейства Астровые
 Сухоцвет — то же, что и

См. также 
 Сухоцветы